Чарли Пут (, род. 2 декабря 1991 года, Рамсон, Нью-Джерси, США), — американский поп-певец, автор песен и музыкальный продюсер, наиболее известный благодаря композиции «See You Again», записанной совместно с рэпером Уизом Халифой для саундтрека к фильму «Форсаж 7». Песня возглавила хит-парады США, Австралии, Австрии, Канады и некоторых других стран.

Биография 

В 2009 году Чарли Пут завёл свой канал на YouTube, куда стал выкладывать акустические кавер-версии популярных песен. В 2013 году он стал выпускником Музыкального колледжа Беркли. В 2011 году он заключил контракт с лейблом Эллен Дедженерес eleveneleven, однако позже перешёл на Atlantic Records.

В феврале 2015 года он выпустил свой дебютный сингл «Marvin Gaye» с Меган Трейнор в качестве приглашённой вокалистки. В том же году он записывает совместную композицию «See You Again» с рэпером Уизом Халифой для саундтрека к фильму Форсаж 7; композиция возглавила хит-парад Billboard Hot 100 и чарты Канады и стран Европы. Чарли Пут стал соавтором песни Трея Сонгза «Slow Motion». В 2015 году он приступил к записи своего дебютного мини-альбома Some Type of Love, на звучание которого повлияло творчество Марвина Гэя, в честь которого была названа одна из песен. В апреле 2015 года вышел его второй сингл «I Won’t Tell a Soul». В январе 2016 года выпустил свой дебютный альбом Nine Track Mind. В 2017 году выпускает два сингла Attention и How Long, ставшие мировыми хитами этого года. В мае 2018 года выпускает альбом Voicenotes, что был высоко оценён массами. 29 августа 2019 года выпускает лид-сингл I Warned Myself с грядущего третьего студийного альбома, а затем ещё две песни Mother и Cheating On You. К сожалению, эти песни не имели успеха и в грядущий альбом, по словам исполнителя, не войдут.

Личная жизнь 
В школе Чарли подвергался издевательствам. Он заявил: «Они объединялись против меня и били в то место, из-за которого я чувствовал себя не очень хорошо. И в то время, как мне хотелось вырвать, они просто говорили, что я притворяюсь, что меня тошнит».

Он также сказал в эфире с Райаном Сикрестом, что у него был нервный срыв. Он заявил: «Нервный срыв просто из-за большего количества работы, из-за этого у меня много всего в голове и, что, в сочетании с перелётами и ты знаешь, само осознание того, что я становлюсь все более известным и моя личная жизнь летит под откос почти каждый день. Это просто не то, к чему я привык, и я не думаю, что когда-либо привыкну к этому. Моя терапия — просто включить мелодию и спеть её».

Дискография

Сольные работы 

 «Done For Me» (2018)

В качестве приглашённого исполнителя

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

 

Авторы-исполнители США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители Atlantic Records
 
Выпускники Музыкального колледжа Беркли